Romain Friand (1982-), est un joueur de rugby à XV français.

Gastronomie 
 Friand, nom d'une charcuterie pâtissière et d'un Financier.

Lien externe 
 
Patronyme français